Holderberg steht für:

 Holderberg (Moers), ein Ortsteil der Stadt Moers

Holderberg ist ein Namensteil von:

 Gustav Erwin Nehrhoff von Holderberg (1806–1890), königlich sächsischer General der Infanterie